Сарожа: 

 Сарожа — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Сарожа — река в Вытегорском районе Вологодской области.